Tancredo da Galileia — líder da Primeira Cruzada
Tancredo-1
Tancredo Neves - político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Prenomes